Pyramidula bezeichnet:

 eine Gattung der Moose, siehe Pyramidula (Moos)
 die Typusgattung und einzige Gattung der Pyramidenschnecken